Булдхана ():

 Булдхана — город в штате Махараштра, Индия.
 Булдхана — округ в штате Махараштра, Индия.